GTY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gettysburg, Pennsylvania (Stati Uniti).